Popova je lahko:
 Popova Luka (Hrvaška)
Popova šapka, smučarsko središče na Šar planini (Severna Makedonija)
 Popova, Blace (Srbija)
Popova (priimek), ženska oblika priimka Popov pri Rusih, Ukrajincin, Belorusih, Bolgarih in Makedoncih

Glej tudi 

 Popovac, Hrvaška
Popovača (Hrvaška)
Povovača Pazariška (Hrvaška)
Popovo (Slovenija)
 Popovo Selo (Hrvaška)
 Popov (priimek)
Pop